Шекспір  — англійське прізвище. Відомі носії:
 Абрахам Шекспір — американець, відомий виграшем у лотерею й тим, що був убитий власною дружиною
 Вільям Шекспір — англійський драматург
 Крейг Шекспір — англійський футболіст
 Френк Шекспір — американський академічний веслувальник